Rétroaction, ou feedback en anglais, peut être :

 Rétroaction, une action ou processus qui agit sur lui même, créant une boucle de rétroaction;
 En économie, une boucle de rétroaction est un phénomène d'influence mutuelle et auto-entretenu entre deux variables économiques.
 Rétroaction, un film de 1997 ;
 Feedback, un album du groupe de rock canadien Rush ;
 Feedback, chanson de Janet Jackson.